57-й меридиан — воображаемая линия на поверхности Земли:
 57-й меридиан восточной долготы
 57-й меридиан западной долготы

См. также 
 57-я параллель северной широты
 57-я параллель южной широты